Vingt-Quatre-Septembre ou XXIV-Septembre ou 24-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le  : Prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par le contre-amiral français Febvrier-Despointes.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Rafles et déportations d'habitants de La Petite-Raon, Moussey, Senones et deux autres villages de la vallée du Rabodeau dans les Vosges.
 Chute accidentelle et explosion meurtrière d'un V2 sur le centre-ville de Croisilles dans le Pas-de-Calais.
 Autres dates et lieux : événements non connus.

En Suisse ,

 Le  : Création, par votation, du canton du Jura qui devient ainsi le 23e canton suisse, avec pour capitale Delémont.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 24 de Septiembre » ou « Veinticuatro de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
24